Numancia (Madrid) - buurt in Madrid
 Nueva Numancia (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt